Вечевая площадь () — славянский топоним, происходящий от слова «вече», означающее народное собрание во всех народах славянского происхождения.  
 Вечевая площадь (Великий Новгород)
 Вечевая площадь (Жолква)
 Вечевая площадь (Ивано-Франковск)
 Вечевая площадь (Львов)
 Вечевая площадь (Псков)